Amossov (masculin ; ) ou Amossova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Nikolaï Amossov (1913-2002), chirurgien et cardiologue soviétique ;
 Serafima Amosova (1914-1992), aviatrice soviétique ;
 Zinaïda Amossova (1950-), fondeuse soviétique.

Voir aussi 
 Sergueï Ammossov (1837-1886), peintre paysagiste russe

Patronyme russe